Der Kanton La Vallée de l’Agly ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Perpignan und Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Rivesaltes.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Saint-Paul-de-Fenouillet (alle 11 Gemeinden), Sournia (alle 11 Gemeinden), Latour-de-France (alle 10 Gemeinden) und Rivesaltes (6 der 8 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt im Norden des Départements Pyrénées-Orientales.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Lola Beuze/Charles Chivilo (beide UG) gegen André Bascou/Marie-Claude Conte Gregoire (beide DVD) und Florence Jurado/Robert Olives (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 36,95 % (Wahlbeteiligung:62,45 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Der Kanton und seine beiden Abgeordneten im Departementsrat
 Detaillierte Karte zu den Kantonen und seinen Gemeinden

Kanton im Département Pyrénées-Orientales